Мурад Зейнулабидов (24 октября 1990, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР) — российский боец смешанного стиля, представитель наилегчайшей весовой категории. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2011 года.

Карьера 
31 октября 2014 года в московском дворце спорта «Динамо» принял участие в турнире по ММА и К1 «Новый поток», где одержал победу над Александром Лунга. В мае 2016 года в португальском городе Эшторил Мурад Зейналабидов одержал победу в поединке матчевой встречи между Россией и Португалией по смешанным боевым искусствам над местным бойцом Хишамом Рашидом удушающим приемом анаконда в первом раунде.

Статистика в профессиональном ММА

Статистика ММА

| Победа
| align=center| 21–3
| Майкон Сильван
|  Решением (единогласным)
| ACA 113: Kerefov vs. Gadzhiev
| 
| align=center|3
| align=center|5:00
| Москва, Россия
|
|-
| Победа
| align=center| 20–3
| Расул Албасханов
| Сабмишном (удушение ручным треугольником)
| ACA 104: Goncharov vs. Vakhaev
|
|align=center|2
|align=center|3:48
|Краснодар, Россия
|
|-
| Победа
| align=center| 19–3
| Руслан Абильтаров
| Нокаут (удары)
|ACA 91: Agujev vs. Silvério
|
|align=center|1
|align=center|1:13
|Грозный, Россия
| 
|-
| Победа
| align=center| 18–3
| Педро Нобре
| Решением (единогласным)
| WFCA 51: Battle on Volga 4
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Ульяновск, Россия
|
|-
| Поражение
| align=center| 17–3
| Азамджон Гафоров
| Решением (единогласным)
| WFCA 45
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Грозный, Россия
|
|-
| Победа
| align=center| 17–2
| Диас Еренгаипов
| Сабмишном (удушение сзади)
| Akhmat Fight Show 35
| 
| align=center|1
| align=center|3:25
| Астана, Казахстан
| 
|-
| Победа
| align=center| 16–2
| Зе Ву
| Сабмишном (удушение Брабо)
|WLF E.P.I.C. 7
|
|align=center|1
|align=center|2:20
|Чжэнчжоу, Китай
|
|-
| Победа
| align=center| 15–2
| Хишам Рашид
| Сабмишном (анаконда)
|Showfight 32
|
|align=center|1
|align=center|0:58
|Эшторил, Португалия
| 
|-
| Победа
| align=center| 14–2
| Шамиль Шахбулатов
| Сабмишном (удушение треугольником)
| MMA Cup Москва: Big Final
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:56
| Москва, Россия
| 
|-
| Победа
| align=center| 13–2
| Алексей Наумов
| Сабмишном (удушение гильотиной)
| Fight Nights Global 42
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:50
| Санкт-Петербург, Россия
|
|-
| Победа
| align=center| 12–2
| Эльдар Толагатов
| Технический нокаут (удары)
| Pankration Cup Of Teberda 2015
| 
| align=center| 2
| align=center| 1:05
| Теберда, Россия
| 
|-
| Поражение
| align=center| 11–2
| Филип Мацек
| Сабмишном (удушение сзади)
| ACB 14: Grand Prix 2015
| 
| align=center| 3
| align=center| 0:55
| Грозный, Россия
|
|-
| Победа
| align=center|11–1
| Александр Лунга
| Решением (единогласным)
| New Stream: Россия vs. The World
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Москва, Россия
|
|-
| Победа
| align=center|10–1
| Хасан Атагаев
| Сабмишном (удушение сзади)
| Sochi Fighting Championship
| 
| align=center|1
| align=center|2:22
| Сочи, Россия
|
|-
| Победа
| align=center|9–1
| Мика Хамалаинен
| Submission (triangle armbar)
| Helsinki Fight Night
| 
| align=center|1
| align=center|4:07
| Хельсинки, Финляндия
|
|-
| Победа
| align=center|8–1
| Ибрагим Мажиев
| Сабмишном (удушение сзади)
| ACB 4: Grand Prix Berkut 2014
| 
| align=center|1
| align=center|4:11
| Грозный, Россия
|
|-
| Поражение
| align=center|7–1
| Сергей Гречихо
| Сабмишном (удушение сзади)
| Oplot Challenge 86
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:41
| Харьков, Украина
|
|-
| Победа
| align=center| 7–0
| Максим Марченко
| Технический нокаут (удары)
| Tech-KREP FC: Battle Of Stars 2
| 
| align=center|1
| align=center|2:00
| Махачкала, Россия
| 
|-
| Победа
| align=center| 6–0
| Вагиз Исмагилов
| Сабмишном (удушение треугольником)
| ProFC 48: East/West
|
|align=Center|1
|align=center|2:00
|Стерлитамак, Россия
| 
|-
| Победа
| align=center| 5–0
| Айдарбек Кабылов
| Решением (единогласным)
| Pride Of Caucasus 2012
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:00
| Хасавюрт, Россия
| 
|-
| Победа
| align=center| 4–0
| Юрий Свинцов
| Технический нокаут (удары)
| Derbent FC 3
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:49
| Магарамкент, Россия
| 
|-
| Победа
| align=center| 3–0
| Аскер Барагунов
| Сабмишном (удушение)
| WBO: Pirog vs. Ishida
| 
| align=center| 2
| align=center| 0:41
| Москва, Россия
| 
|-
| Победа
| align=center| 2–0
| Александр Лунга
| Нокаут (удар)
| WMMAF: WMAC 2011 Finals
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:24
| Ялта, Украина
|
|-
| Победа
| align=center| 1–0
| Вартан Асатрян
| Сабмишном (удушение треугольником)
| WMMAF: WMAC 2011 Semifinals
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:00
| Ялта, Украина
|

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте ACA-MMA

Бойцы смешанных единоборств России
Бойцы смешанных единоборств Дагестана